Osoby o tym nazwisku:
 Auguste Millon – francuski chemik i fizyk
 Charles Millon – francuski polityk
 Theodore Millon – amerykański psycholog

Zobacz też:
 Millón